Kudlička může být:

 malý nůž neboli malá kudla

příjmení osob
 Jan Kudlička (1988) – český sportovec, atlet, skokan o tyči
 Svatopluk Kudlička (1950) – český sportovec, atlet, běžec